René Boulanger peut désigner :
 René Boulanger (1897-1942), résistant français ;
 René Boulanger (1895-1949), gymnaste artistique français ;
 René Boulanger (1901-1944), syndicaliste français.